Rabbethge ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Rabbethge (1870–1934), deutscher Zuckerindustrieller
 Matthias Christian Rabbethge (1804–1902), deutscher Zuckerrübenzüchter und Zuckerfabrikant
 Oscar Rabbethge (1880–1965), deutscher Zuckerindustrieller
 Otto Rabbethge (1874–1935), deutscher Landwirt und Zuckerfabrikbesitzer
 Renate-Charlotte Rabbethge (* 1930), deutsche Politikerin (CDU)